Margaery Tyrell é uma personagem fictícia da série de livros de fantasia A Song of Ice and Fire, do escritor norte-americano George R. R. Martin, e de sua adaptação televisiva Game of Thrones. Ela é uma nobre do continente de Westeros e herdeira da Casa Tyrell, uma das mais poderosas e ricas famílias dos Sete Reinos, na região da Campina em Westeros. Na televisão, ela é interpretada pela atriz inglesa Natalie Dormer.

Margaery é mencionada no primeiro livro da série, A Game of Thrones (1996), e aparece a partir do segundo, A Clash of Kings (1998). Ela é introduzida como a esposa do pretende ao Trono de Ferro, o príncipe Renly Baratheon, mas após a morte dele, se casa com o Rei Joffrey Baratheon dos Sete Reinos de Westeros, se tornando a mais nova Rainha consorte dos Sete Reinos de Westeros. Ela é uma personagem secundária nos livros, mas na série da HBO ela tem uma participação muito maior, tornando-se uma das principais personagens nas temporadas em que aparece.

Perfil
Margaery é a única filha de Alerie Hightower e Mace Tyrell, o lorde de Highgarden na Campina. Seus irmãos mais velhos são Willas, Garlan e Loras, o Cavaleiro das Flores, que é um membro da Guarda Real. Ela é descrita como muito bonita, possuindo suaves olhos de corça e cabelos castanhos encaracolados. Tem um sorriso tímido e doce. Integrante de uma das mais ricas Casas de Westeros, e por isso muito poderosa, ela é no momento governada pela matriarca Olenna Tyrell, a avó de Margaery e mãe de Mace, que arranja casamentos importantes para a neta e a guia nas intrigas e na política da corte da capital Porto Real.

Biografia

Série literária 
Margaery tem uma participação muito menor nos livros que na série de televisão. Em A Clash of Kings, a sua primeira aparição, ela está casada com Renly Baratheon e apoia a sua ambição ao Trono de Ferro. Após o assassinato do marido, um casamento de poucos dias e não consumado pois ele é homossexual, os Tyrell trocam de aliança política e Margaery é oferecida em casamento ao novo rei Joffrey Baratheon. Em A Storm of Swords, ela se torna popular entre o povo de Porto Real fazendo várias ações de caridade. Ela cria amizade com a ex-prometida de Joffrey, Sansa Stark, e através da amiga ficando conhecendo a verdadeira natureza sádica e cruel do rei. Margaery casa-se com Joffrey, mais um casamento não consumado, porque ele é envenenado na própria festa de casamento. Em A Feast for Crows, ela se casa com o irmão mais novo de Joffrey, Tommen Baratheon e o encoraja a se afirmar mais como rei. Sua influência cada vez maior sobre Tommen provoca uma reação amarga da mãe dele, Cersei Lannister, que teme perder o poder sobre o filho, ainda muito novo e influenciável por todos. A disputa pelo poder sobre o rei entre as duas acaba causando a prisão de Margaery, denunciada como adúltera por Cersei. No último livro publicado da saga, A Dance with Dragons, Margaery é libertada e colocada em prisão domiciliar enquanto aguarda julgamento.

Série de televisão
Na série Game of Thrones da HBO, a história e o pano de fundo da vida de Margaery permanecem praticamente os mesmos nas primeiras temporadas, com a diferença de que ela é mais adulta ao invés da adolescente da literatura e tem maior proeminência na narrativa.

2ª temporada (2012)
Margaery, recém-casada com Renly Baratheon, revela que está ciente da relação dele com o irmão dela, Loras, e está disposto a relevar os seus desejos para garantir uma aliança mútua e a sua posição na realeza. Com o posterior assassinato dele, ela diz a Petyr Baelish que está mais inclinada a acreditar que o próprio irmão de Renly, Stannis Baratheon, está por trás do assassinato do que a suspeita e acusada Brienne de Tarth. Ela também deixa claro que sua grande ambição é ser a Rainha dos Sete Reinos e nada menos do que isso.

3ª temporada (2013)
Margaery se mudou para Porto Real em Westeros e assentou residência na Fortaleza Vermelha, a sede dos reis dos Sete Reinos de Westeros. Ela mostra rapidamente que é uma das poucas pessoas capazes de administrar bem o temperamento do jovem e recém empossado rei Joffrey Baratheon, o que agrada seu avô, o Lorde Tywin Lannister, mas faz dela uma inimiga para Cersei Lannister, a mãe de Joffrey. Ela também se torna amiga de Sansa Stark, a prometida de Joffrey, embora os seus motivos não sejam claros; Margaery substitui rapidamente Sansa como a nova noiva de Joffrey. Usando de perspicácia em relação aos pobres e órfãos da cidade, ela se torna extremamente popular com a população simples de Porto Real como a sua futura Rainha Consorte dos Sete Reinos de Westeros.

4ª temporada (2014)
Margaery se casa com Joffrey mas fica novamente viúva poucas horas depois quando ele é envenenado no banquete de casamento. Olenna Tyrell, sua avó e matriarca da família, revela sutilmente que está por trás do crime, mas sem saber que o julgamento de Tyrion Lannister, acusado do crime, é uma farsa, ela se mantém calada. Arranjos são feitos entre os chefes das Casas Lannister e Tyrell, Tywin e Olenna, para que Margaery se case com o irmão mais novo de Joffrey, Tommen Baratheon, de quem rapidamente ela tenta conquistar as boas graças. A rivalidade entre ela e Cersei aumenta e fica mais amarga, com a primeira se sentindo substituída na sua influência sobre Tommen com rainha e mãe, sendo forçada a casar seu filho, ainda um menino, com Margaery, e esta tentando cada vez mais suplantá-la e substituí-la no afeto de Tommen.

5ª temporada (2015)
Tommen e Margaery se casam e ela finalmente se torna a Rainha dos Sete Reinos. Ela provoca Cersei sobre seu triunfo e tenta convencer Tommen a enviar a mãe para fora da capital. Cersei, em uma tentativa de pouca visão para se livrar de sua rival, faz com que o rei permita que os fanáticos religiosos da Fé dos Sete sejam reinstalados na capital e possam portar armas. Sua intenção é de que a fervorosa seita ordene a prisão de Loras por homossexualidade e que Margaery também seja presa por perjúrio ao negar, sob juramento, ter conhecimento da orientação sexual do irmão. Margaery é presa pela Fé mas Cersei também, logo depois, denunciada à Fé por adultério.

6ª temporada (2016)
Após um tempo presa, Margaery tem permissão para visitar o irmão em outra cela. Ela descobre que ele está no limite emocional e psicológico sob os interrogatórios da Fé e que o encontro é um estratagema para que ela se quebre também. Jaime Lannister lidera o exército Tyrell até o Septo de Baelor para libertar Margaery mas descobre que ela foi absolvida após convencer Tommen a forjar uma aliança política entre a Fé e a Coroa. Depois ela convence Olenna a voltar para Highgarden, sutilmente demonstrando que continua leal à família.

Ela convence o Alto Pardal, o líder da Fé dos Sete, a libertar Loras se ele renunciar a seu direito como herdeiro da Casa Tyrell e abraçar a Fé. Porém, quando Cersei, libertada no aguardo de uma sentença, não comparece ao julgamento, Margaery deduz que ela está maquinando algo e tenta fazer com que o Alto Pardal evacue o Septo de Baelor, onde uma multidão se reúne além deles, à espera do julgamento dos Tyrell e de Cersei; o sacerdote porém se recusa a ouvir Margaery e manda os soldados da Fé trancarem as saídas. Momentos depois, uma enorme explosão provocada por fogo vivo, colocado debaixo do Septo por Cersei e seu aliado  Qyburn, ocorre no Septo, destruindo todo o templo e matando Margaery, Loras, o Alto Pardal e todos ali reunidos. Sua morte e de seu irmão fazem com que Olenna procure vingança e se alie às Serpentes de Areia, que governam a cidade rival de  Dorne, e a Daenerys Targaryen, a herdeira sobrevivente da dinastia que antes reinava em Westeros, na invasão do continente e deposição dos Lannisters do Trono de Ferro.

Genealogia 

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}

Recepção 

Margaery Tyrell é vivida na televisão pela atriz inglesa Natalie Dormer, já conhecida por interpretar papéis em séries que tem por tema a Idade Média, fictícios ou reais, o mais conhecido deles o de princesa Ana Bolena na série de televisão "The Tudors", levado ao ar pelo canal de tv a cabo a Showtime entre 2007 e 2010. Elogiada por seu trabalho em Game of Thrones, ela e o restante do elenco foram indicados para o Screen Actors Guild Award–SAG de melhor elenco em série de drama em 2012, 2014, 2015 e 2016. Junto com o restante do elenco, ela ganhou o Empire Award em 2015. Seu trabalho na 3ª temporada (2013) lhe rendeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante em série dramática da revista Entertainment Weekly.

Em entrevista, Dormer fez uma avaliação sobre a sabedoria política de Margaery Tyrell:

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Rainhas fictícias